Museo dell'artigianato artistico abruzzese – museo di Guardiagrele, in Abruzzo
 Museo dell'artigianato valdostano di tradizione – museo di Fénis, in Valle d'Aosta
 Museo dell'artigianato tessile, della seta, del costume e della moda calabrese – museo di Reggio di Calabria